Ibrahim Ba (* 12. listopadu 1973, Dakar, Senegal) je bývalý francouzský Fotbalový záložník senegalského původu. S klubem AC Milán se stal vítězem LM 2002/03 i ligy. Hráčskou kariéru ukončil v roce 2008 a hned se stal vyhledávač talentů pro italský klub AC Milán.

Přestupy 

 z Le Havre AC do FC Girondins de Bordeaux zadarmo
 z FC Girondins de Bordeaux do AC Milán za 12 000 000 Euro
 z AC Milán do Bolton Wanderers FC zadarmo

Hráčská statistika

Úspěchy

Klubové 
 1× vítěz italské ligy (1998/99)
 1× vítěz švédské ligy (2005)
 1× vítěz italského poháru (2002/03)
 1× vítěz švédského poháru (2005)
 1× vítěz Ligy mistrů (2002/03)

Reference

Externí odkazy 
 
 Profil hráče na Transfermarkt.com 
 Ibrahim Ba na National-football-teams.com 

Francouzští fotbalisté
Fotbaloví záložníci
Fotbalisté Le Havre AC
Fotbalisté Girondins Bordeaux
Fotbalisté AC Milán
Fotbalisté Perugie
Fotbalisté Olympique Marseille
Fotbalisté Boltonu Wanderers
Fotbalisté Djurgårdens IF
Narození v roce 1973
Narození 12. listopadu
Žijící lidé
Muži
Fotbalisté Rizesporu
Narození v Dakaru